Cette page dresse la liste de tous les lycées portant le nom de Saint-Joseph.

Lycée professionnel privé Saint-Joseph, à Bourg-en-Bresse (Ain) ;
 Lycée Saint-Joseph, à Rodez (Aveyron) ;
 Lycée Saint-Joseph, à Nay (Pyrénées-Atlantique) 
 Lycée Saint-Joseph, à Périgueux (Dordogne) ;
 Lycée professionnel privé Saint-Joseph, à Besançon (Doubs) ;
 Lycée privé Saint-Joseph, à Toulouse (Haute-Garonne) ;
 Lycée privé Saint-Joseph, à Vendôme (Loir-et-Cher) ;
 Lycée général Saint-Joseph à Ancenis (Loire-Atlantique) ;
 Lycée Saint-Joseph, à Reims (Marne) ;
 Institution Saint-Joseph, fondée en 1874, fermée à l'été 2009, à Nancy puis à Laxou (Meurthe-et-Moselle) ;
 Lycée professionnel privé Saint-Joseph à Vannes (Morbihan) ;
 Lycée privé Saint-Joseph, à Saint-Martin-Boulogne (Pas-de-Calais) ;
 Lycée Saint-Joseph, au Havre (Seine-Maritime) ;
 Lycée Saint-Joseph, à Bressuire (Deux-Sèvres) ;
 Lycée Saint-Joseph, à Avignon (Vaucluse) ;
 Lycée privé Saint-Joseph, à Auxerre (Yonne) ;
 Lycée Saint-Joseph-de-Tivoli, à Bordeaux (Gironde) ;
 Lycée Saint-Joseph-du-Loquidy, à Nantes (Loire-Atlantique) ;
 Lycée Saint-Joseph-La-Salle, à Lorient (Morbihan) ;
 Lycée Saint-Joseph, à Dijon (Côte-d'Or) (Bourgogne-Franche-Comté)
 Collège-lycée Saint-Joseph (Thônes)
 Institution St Joseph à Tassin la Demi-Lune (Rhône)

, à Istanbul
 Lycée Saint-Joseph, à Izmir